TUT es una sigla que puede hacer referencia a:

 Universidad Tecnológica de Tampere, (TUT en sus siglas en inglés).
 Teatro da Universidade Técnica, compañía de teatro perteneciente a la Universidad Técnica de Lisboa.